Pepe Reyes Cup är Gibraltars supercup i fotboll, turneringen består av en match mellan det segrande laget i den senaste färdigspelade Football League (innan 2019 Premier Division) och det segrande laget i den senaste färdigspelade upplagan av Rock Cup. Var det samma lag som hade vunnit Football League som Rock cupen så spelades matchen mellan ettan och tvåan i Football League. Cupen spelades första gången 2000.

Resultat

Anmärkningslista

Källor 
 Rsssf.com

Nationella supercuper i fotboll
Fotbollstävlingar i Gibraltar
Återkommande sportevenemang med premiär 2000